Washoe :
 Washoes : tribu amérindienne ayant donné son nom au Comté de Washoe
 Comté de Washoe, situé dans l'État du Nevada
 Washoe Lake State Park, parc du Nevada
 Washoe (chimpanzé), premier primate non-humain à acquérir un langage (langue des signes)